Innsbruck steht für:

 Innsbruck, Stadt in Tirol, Österreich
 Innsbruck (Innsbruck), Katastralgemeinde und Ortschaft von Innsbruck
 Innsbruck (NUTS-Region), NUTS-3-Region in Österreich
 (15318) Innsbruck, Asteroid des Hauptgürtels

Stadt Innsbruck ist der Name folgender Schiffe:

 Stadt Innsbruck (1911), siehe Achenseeschifffahrt #Stella maris/ Stadt Innsbruck (1911) 
 Stadt Innsbruck (2007), siehe Achenseeschifffahrt #Stadt Innsbruck (2007) 

Siehe auch: